Torkel eller Torkil Baden kan henvise til flere personer:

 Torkel Baden (rektor) (1668-1732) – dansk rektor
 Torkel Baden (landmand) (1734-1805) – dansk landmand og landøkonomisk forfatter
 Torkel Baden (kunsthistoriker) (1765-1849) – dansk filolog og kunsthistoriker